1982/83 was het 45ste seizoen van de Divizia A en het 65ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

* Bekerwinnaar Universitatea Craiova speelde niet in de Europacup II omdat het te laat was met de inschrijving. Het mocht wel meedoen aan de UEFA Cup.

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1982/83 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1982/83